Maggie May:

 Maggie May — песня Рода Стюарта, написанная им в соавторстве с Мартином Квиттентоном.
 Maggie May — народная английская песня, особо популярная в Ливерпуле.